Castellazzo (von italienisch Castello ‚Schloss, Festung‘) steht für:

 Castellazzo Bormida, Gemeinde in der Provinz Alessandria, Region Piemont, Italien
 Castellazzo Novarese, Gemeinde in der Provinz Novara, Region Piemont, Italien
 Castellazzo, Turm in Parma, Region Emilia-Romagna, Italien, siehe Torrione di Vicomero

Castellazzo ist der Familienname folgender Personen:

 Moses da Castellazzo (1467–1527), in Venedig lebender jüdischer Porträtmaler und Graveur

Siehe auch:

 Castellaro